Галлагер (, ) — ірландське прізвище. 

Відомі носії:

 Ейдан Галлагер (;  2003) — американський актор, екологічний активіст і музикант.
 Ерін Галлагер (;  1998) — південноафриканська плавчиня, учасниця Чемпіонату світу з водних видів спорту 2017.
 Керол Галлагер (; 1923—1966) — американська акторка 1940-х років.
 Ліам Галлагер (;  1972) — вокаліст успішної англійської групи Oasis;
 Меган Галлагер (;  1960) — американська акторка.
 Ноел Галлагер (;  1967) — британський музикант, співак, колишній лідер групи Oasis.
 Пітер Галлагер (;  1955) — американський актор, музикант і письменник.
 Роберт Галлагер (;  1931) — американський інженер-електротехнік.
 Рорі Галлагер (; 1948—1995) — ірландський блюз-рок-гітарист, співак, автор пісень і продюсер.
 Тора Галлаґер (; 1821—1884) — данська фотографка та письменниця, перша жінка-фотографка Данії.

Ірландські прізвища